Селищская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Селищская волость (Городокский уезд) — в составе Витебской губернии
 Селищская волость (Ровенский уезд) — в составе Волынской губернии
 Селищская волость (Каневский уезд) — в составе Киевской губернии